

Geografia 
 Olek – villaggio della Polonia

Onomastica 
 Olek – variante polacca del nome Alex

Persone 
 Olek – artista polacca
 Alfred Olek – calciatore polacco